Селия Шашич (, 27 июня 1988), в девичестве Окойино да Мбаби () — немецкая футболистка камерунского происхождения, выступающая на позиции нападающего, игрок женского футбольного клуба «Франкфурт», игрок национальной сборной Германии. Двукратный чемпион Европы (2009 и 2013), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2008). Лучший бомбардир Чемпионата мира по футболу 2015 года с 6 голами.

Ранние годы 
Селия Окойино да Мбаби родилась 27 июня 1988 года в Бонне, ФРГ. Её отец — камерунец, а мать — француженка. Её девичья фамилия примерно означает «(дочь) из Мбаби», в то время как Окойино — имя бабушки её отца. Фамилия футболистки была слишком длинной для написания на майке, поэтому во время её выступлений в Бундеслиге на форме писали только имя — «Селия», хотя на майке национальной сборной писалась вся фамилия целиком.

Карьера

Клубная 
Да Мбаби начала свою футбольную карьеру в возрасте пяти лет в составе команды «Хермания Херсель». После смены нескольких клубов на низком уровне в 2004 году она попадает в состав футбольного клуба «Бад-Нойенар», выступающего в Первой Бундеслиге. В марте 2007 года Селия была награждена медалью Фрица Вальтера в бронзе. В 2012 году да Мбаби удостоилась звания футболистки года в Германии. В 2013 году перешла в футбольный клуб «Франкфурт».

В сборной 
С 2004 года выступала за юношеские и молодёжные сборные Германии. 28 января 2005 года дебютировала в составе основной национальной сборной в матче против Австралии. Первый гол забила 4 сентября 2005 года в ворота сборной Канады. В составе сборной стала двукратным чемпионом Европы (2009, 2013), бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2008 и трёхкратным обладателем кубка Алгарве (2006, 2012, 2014).

Личная жизнь 
В 2007 году Селия окончила гимназию Фридриха Эберта в Бонне. С октября 2009 года занимается изучением культурологии в университете Кобленц-Ландау. В августе 2013 года вышла замуж за хорватского футболиста Марко Шашича, сына футбольного тренера Милана Шашича. Селия взяла фамилию мужа и теперь выступает под именем Селия Шашич.

Достижения

В сборной 
 Чемпионат Европы: победитель (2) 2009, 2013
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (1) 2008
 Кубок Алгарве: победитель (3) 2006, 2012, 2014
 Чемпионат мира (до 20 лет): победитель (1) 2004

Индивидуальные 
 Медаль Фрица Вальтера в бронзе
 Футболистка года в Германии: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Селии Сашич (Окойино да Мбаби) на сайте Немецкого футбольного союза

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Награждённые медалью Фрица Вальтера
Игроки ЖФК «Бад-Нойенар»
Игроки ЖФК «Франкфурт»